Caton est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités romaines 

Il y eut à Rome, plusieurs personnalités nommées Caton :
 Caton l'Ancien ou Caton le Censeur (234 av. J.-C. - 149 av. J.-C.) ;
 Caton d'Utique ou Caton le Jeune (95 av. J.-C. - 46 av. J.-C.) ;
 Dionysius Caton ou Cato, auteur latin ;
 Valerius Caton (), poète latin ;
 Caton, poète romain, actif à Carthage vers 480.

Saint des Églises chrétiennes 
 Caton de Pergé († vers 300), avec ses compagnons Léonce, Attios, Alexandre, Cindée, Mnisithée, Minnaios, Cyriaque, Eukléos, martyrs sous Dioclétien à Pergé en Pamphylie ; célébrés le .

Autres personnalités 
 Hiram Caton (1936-), universitaire australien ;
 Joannès Caton (1849-1914), activiste français ;
 Martin Caton (1951-), homme politique gallois ;
 Michael Caton-Jones (1958-), réalisateur britannique ;
 Reginald Caton (1897 -1971), éditeur britannique ;
 Richard Caton (1842-1926), neuroscientifique britannique ;
 Steve Caton, musicien ;
 Tommy Caton (1962-1993), footballeur anglais.

Pseudonyme 
 Caton, un des noms de plume utilisé par André Bercoff (1940-). Pour éviter que sa voix ne soit reconnue lors des interviews, il a demandé à François Hollande d'y répondre à sa place.

Localités 
 Caton, ville du comté de Steuben, New York, États-Unis ;
 Caton, village du Lancashire, Angleterre.

Navire 
 Le Caton, vaisseau de 64 canons de la Marine française lancé en 1777.

Références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Nom de plume